Абигаил, Абигаиль или Абигал, также Абигайл, А́бигайль и Эбигейл (; ; ):

 Библейские персонажи:
 Абигаил — вдова Набала, и потом одна из жён царя Давида.
 Абигаил () — сестра Давида, жена Иетера Измаильтянина ().
 Другие:
 Абигаиль — старшая дочь Набукко в опере «Набукко» Джузеппе Верди на тему библейских событий (1842).

См. также 
 Деривации, восходящие к библейскому имени:
 Абигаль — английское женское имя;
 Абигайл Адамс (1744—1818) — супруга президента США Джона Адамса;
 Эбигейл (род. 1946) — английская и австралийская актриса.

Примечания